Kenji Matsudaira  (jap. , Matsudaira Kenji; * 6. April 1989 in Nanao, Präfektur Ishikawa) ist ein japanischer Tischtennisspieler. Zusammen mit dem jüngeren Kenta gehören die Brüder zu der Nationalmannschaft.

2006 gewann er die Asiatische Juniorenmeisterschaft im Herrendoppel und 2008 die Japanische Schüler-Tischtennismeisterschaft.

2009 schloss sich Kenji Matsudaira dem TTC Grenzau an, dessen Herrenmannschaft damals in der 2. Bundesliga spielte. 2011 wechselte er zum TTC Frickenhausen in die 1. Bundesliga. 2012 trat er in die Mannschaft des japanischen pharmazeutischen Unternehmens Kyōwa Hyakkō Kirin ein. Im selben Jahr kehrte er zum TTC Frickenhausen zurück.

Gemeinsam mit Misako Wakamiya gewann er im Januar 2012 die Japanische Tischtennismeisterschaft 2011 im Mixed.

Kenji Matsudairas Schwester Shiho spielt seit 2017 in der Damenbundesliga bei Ttc berlin eastside.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 
  (abgerufen am 23. Mai 2013)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Universiadeteilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2009
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2011
Japaner
Geboren 1989
Mann